Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der norwegischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Der Norwegische Verband NFF zählt auch Spiele zur Qualifikation für die Olympischen Spiele sowie die Spiele bei den Olympischen Spielen 1984, die von der FIFA nicht mehr anerkannt werden, als A-Länderspiele.

1908 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Norwegen hat bisher gegen 95 verschiedene Nationen gespielt. In Europa hat Schweden gleich viele unterschiedliche Gegner. Norwegen war erster Länderspielgegner von Schweden (1908) und spielte als erste A-Nationalmannschaft 1952 gegen das Saarland. Als bisher einzige europäische Mannschaft spielte Norwegen gegen Grenada (1986) sowie als erste europäische Mannschaft gegen Guatemala (1969), Jamaika (1995) und Nigeria (1981).

Fußnoten

Weblinks 
 fotball.no: Ergebnisliste auf der Website des norwegischen Fußballverbandes NFF (norwegisch)

Norwegen
!Landerspiele